

Елмвуд-Парк — місто, штат Нью-Джерсі
 Елмвуд-Парк — селище, штат Іллінойс
 Елмвуд-Парк — селище, штат Вісконсин